Iwanska ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Iwańska (1918–1996),  polnisch-US-amerikanische Soziologin und Schriftstellerin
 Marianne Neugebauer-Iwanska (1911–1997), polnisch-österreichische Malerin und Mosaikkünstlerin